Weisbach steht für:

Orte:
 Weisbach (Oberelsbach), Pfarrdorf von Markt Oberelsbach, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Weisbach (Remptendorf), Dorf der Gemeinde Remptendorf, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Weisbach (Waldbrunn), Gemeindeteil und Dorf von Waldbrunn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Weisbach (Brend), linker Zufluss der Brend nach Wegfurt, Gemeinde Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Weisbach (Dreisbach), rechter Zufluss des Dreisbachs (zur Sieg) vor Oechelhausen. Stadt Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weisbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter oder des Lauterbachs in Tiefenlauter, Gemeinde Lautertal, Landkreis Coburg, Bayern
 Weisbach (Seebach), rechter Zufluss des Seebachs vor der Läufertsmühle, Gemeinde Neckargerach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Weisbach (Weisbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Weisbach (Seebach) bei Weisbach, Gemeinde Waldbrunn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Weisbach ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Weisbach (1833–1901), deutscher Mineraloge
 Augustin Weisbach  (1837–1914), Mediziner und Anthropologe
 Hans Weisbach (1885–1961), deutscher Dirigent und Musikdirektor
 Julius Weisbach (1806–1871), deutscher Mathematiker und Ingenieur
 Raimund Weisbach (1886–1970), deutscher Marineoffizier
 Reinhard Weisbach (1933–1978), deutscher Literaturwissenschaftler
 Valentin Weisbach (1843–1899), deutscher Bankier, Kunstmäzen und Sozialreformer
 Werner Weisbach (1873–1953), deutscher Kunsthistoriker
 Wolf-Rüdiger Weisbach (* 1941), deutscher Allgemein- und Sportmediziner

Siehe auch:
 Weisach
 Weißbach
 Wiesbach